Az Egyetemváros kifejezés alatt az alábbi szavakat értjük:

Egyetemváros, Budapest városrésze
Egyetemváros, Debrecen városrésze
Egyetemváros, Miskolc városrésze
Egyetemváros, Pécs városrésze
Egyetemváros, Veszprém városrésze